Schepke je příjmení více osob:

 Frank Schepke (1935–2017) – německý veslař
 Joachim Schepke (1912–1941) – německý kapitán ponorky
 Kraft Schepke (* 1934) – německý veslař
 Matt Schepke (* 1985) – americký lední hokejista